Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2016—2017 - 86-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид) і його 80-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей та Лізі Чемпіонів УЄФА.

Форма 
Постачальник: Nike / Головний спонсор: Plus500

Гравці

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Літо

Зима

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 

Джерело: Atlético Madrid.com

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Статистика гравців

Статистика гравців 
Матч, що відбувся 21 травня 2017.

1Гравці резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

Бомбардири 
Станом на матч, що відбувся 21 травня 2017.

1Гравець резервної команди.

Хет-трики

«Сухі» матчі 
Матч, що відбувся 21 травня 2017.

Відвідуваність

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Atletico Madrid